Irruption bezeichnet:

 Irruption (Album), Album der Band Ship Thieves
 Irruption (Ökologie), massenhaftes Einwandern einer Tierart